Дельпи́ () — французская фамилия.
 Дельпи, Альбер (Albert Delpit; 1849—1893) — французский романист и драматург; брат Эдуара Дельпи.
 Дельпи, Брэд (Brad Delp; 1951—2007) — американский музыкант и поэт, первоначальный вокалист рок-группы «Boston».
 Дельпи, Жюли (Julie Delpy; род. 1969, Париж) — франко-американская актриса и режиссёр.
 Дельпи, Эдуар (Édouard Delpit; 1849—1893) — французский поэт и романист; брат Альбера Дельпи.